Tabatinga, un comune brasiliano dello Stato di Amazonas.
 Tabatinga, un comune brasiliano dello Stato di San Paolo.